tinyBuild Inc. — це американська компанія-видавець та розробник відеоігор. Базуючись у Ботеллі, штат Вашингтон, зі студією розвитку в Утрехті, Нідерланди, компанію заснували Алекс Нічипорчик, Люк Буртіс та Том Бріен. Досягнувши успіху в цифрових іграх No Time to Explain і SpeedRunners, остання з яких була розробленою DoubleDutch Games, компанія перейшла до видавництва відеоігор та допомогла сторонній студії випустити відеоігри на ПК, мобільні пристрої та консолі.

Після успіху No Time to Explain компанія почала працювати з DoubleDutch Games над SpeedRunners. Цей експеримент спільної розробки виявився плідним і з березня 2015 року SpeedRunners продалася тиражем понад 600 000 примірників. В результаті tinyBuild прийняла рішення розпочати публікацію відеоігор від сторонніх розробників, починаючи з Not the Robots в 2013 р. tinyBuild продовжує працювати зі сторонніми студіями і видавала відеоігри через Steam, на iOS, Android і різні консолі. tinyBuild також працювала зі студентськими командами, щоб допомогти їм вивести свої перші ігри на ринок.

У лютому 2021 року tinyBuild повідомила про придбання трьох відеоігрових студій, а саме We're Five Gams, Hungry Couch та Moon Moose, за нерозкриту суму коштів. Після придбання We're Five Gams працюватиме над тим, що випустити свою останню відеогру Totally Reliable Delivery Service у Steam, Hungry Couch разом із tinyBuild працюватиме над створенням нової рольової відеогри у відкритому світі під назвою «Black Skylands», а Moon Moose продовжить створення симулятора Cartel Tycoon, вихід якого був запланований на початок 2021 року.

Розроблені відеоігри

Видані відеоігри

Примітки

Посилання 

 

Розробники відеоігор США
Видавці відеоігор
Розробники відеоігор